Вся́кая вся́чина — устойчивое разговорное выражение, обозначающее мешанину, набор разнородных мелочей.
 Всякая всячина — русский сатирический журнал, издававшийся в 1769 году под негласным контролем императрицы Екатерины II.
 Барышек всякой всячины — продолжение журнала «Всякая всячина», издававшееся в 1770 году и наполнявшееся ранее не напечатанными материалами для него.
 Всякая всячина (телесериал) — детский комедийный телесериал американской студии Nickelodeon, выходивший с 1994 года.

Примечания